Il doppio del torneo di tennis Tunis Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Adams e Martin Damm che hanno battuto in finale Marcelo Filippini e Diego Pérez 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Mark Koevermans /  Luiz Mattar (primo turno)
 David Adams /  Martin Damm (Campioni)

 Byron Black /  Paul Wekesa (semifinali)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Challenger 1992